NGC 6741 (другие обозначения — PK 33-2.1, J 475) — планетарная туманность в созвездии Орёл.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6741
Орёл (созвездие)
Планетарные туманности